L'adjectif scénique qualifie ce qui est relatif à la .
Parcours scénique
Espace scénique
Festival scénique
Écriture scénique